Zottmann heißt folgendes geographisches Objekt:
  Zottmann (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von Sankt Georgen an der Gusen, Oberösterreich

Zottmann ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Xaver von Zottmann (1826–1901), deutscher Bischof der Wolgadeutschen in Saratow
 Maximilian von Zottmann (1882–1966), General und Befehlshaber der Ordnungspolizei in Saarbrücken
 Gretl Zottmann (1913–1975), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin